Йонас Бйоркман і Макс Мирний були чемпіонами попереднього року і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі перших номерів посіву братів Браянів. Для Бйоркмана це був дев'ятий і останній титул великого шолома.

Сіяні гравці 

Лише шість сіяних пар пройшли далі другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2006 у тенісі